Men Without Women peut désigner (ou être le titre original de) :

  (1927), un recueil de nouvelles d'Ernest Hemingway ;
 Hommes sans femmes (1930), un film réalisé par John Ford ;
  (1982), un album de Little Steven, alias de Steven Van Zandt.

Homonymie de titre